Kontener dowodzenia i łączności (sztabowy )  – specjalistyczny kontener Państwowej Straży Pożarnej będący na wyposażeniu krajowych baz sprzętu specjalistycznego.

Jak wynika z doświadczeń podczas dużych akcji stwierdzono, że rozmieszczenie sztabu i jednostek odpoczywających w namiotach nie zdaje egzaminu. Odpowiednio zabudowany  i wyposażony w sprzęt łączności kontener  może stanowić miejsce pracy sztabu. Jest to stanowisko kierowania przystosowane do koordynacji działań ratowniczych podczas akcji wymagających zaangażowania większych sił straży pożarnych i służb ratowniczych. Wyposażone w kompletny system łączności umożliwiający korzystanie z telefonii stacjonarnej, komórkowej oraz radiotelefonicznej.

Wyposażenie 
 teleskopowe maszty antenowe o wysokości 10 m
 10 radiotelefonów nasobnych
 wielostanowiskowa ładowarka do radiotelefonów
 wyciszony agregat prądotwórczy o mocy 2,6 kVA
 układ automatycznego doładowywania akumulatorów wyposażenia kontenera
 telefon z zestawem 6 słuchawek bezprzewodowych umożliwiający wzajemne kontaktowanie się użytkowników
 telefaks
 niezależne ogrzewanie, klimatyzacja
 oświetlenie naturalne i sztuczne (ogólne i punktowe)
 meble biurowe tworzące dogodne warunki pracy dla członków sztabu (stoły, biurko, fotele, pulpit operatorów)

Sterownik główny systemu łączności kontenera ma budowę modułów,
umożliwiając rozbudowę poprzez dodanie przyłączy: radiolinii, radiotelefonów bazowych, centrali telefonicznych, stanowisk operatorskich w postaci komputerów typu PC.

System łączności kontenera zapewnia możliwość łączenia użytkowników
w grupy oraz dowolne zestawianie połączeń pomiędzy wszystkimi rodzajami abonentów na zasadzie każdy z każdym.

Dane techniczne 
 Długość  – 6250 mm
 Szerokość – 2500 mm
 Masa – 4300 kg

Zobacz też 
 kontenery pożarnicze
 Technika pożarnicza

dowodzenia i łączności